Russian Railways Cup
Torneo scacchistico di Mosca
Kremlin Cup, torneo tennistico